Chirchiq (folyó), Üzbegisztán
Chirchiq (település), Üzbegisztán